paq steht für:
 Parya (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache insbesondere in Tadschikistan

PAQ steht für:
 PAQ, Kompressionsprogramm zur komprimierten Archivierung von Dateien
 Palmer Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Palmer (Alaska), Matanuska-Susitna Borough, Alaska

Abkürzung